Les eleccions legislatives daneses de 2007 se celebraren el 13 de novembre de 2007. Guanyà el partit Venstre (liberal), qui va formar coalició amb el Partit Popular Conservador i el Partit Popular Danès amb Anders Fogh Rasmussen com a Primer Ministre, que va ser substituït per Lars Løkke Rasmussen el 5 d'abril del 2009 quan Anders Fogh Rasmussen va passar a ser Secretari General de l'OTAN.

Referències 

2007
daneses de 2007